Highlander, palabra inglesa que significa «de las tierras altas», en referencia, muchas veces, a las montañas escocesas (en ocasiones traducido como «montañés»), tiene varios significados:

 Un habitante de las Tierras Altas de Escocia (Highlands).
 Un regimiento reclutado en las Tierras Altas de Escocia (71 Highlanders) o que sigue su tradición.
 Toyota Highlander, una camioneta.
 Highlander (Los inmortales o El inmortal), una película que originó varias secuelas, creando así una saga cinematográfica.
 Highlander, una serie de televisión basada en la saga anterior.
 Highlanders, un equipo de rugby de Nueva Zelanda.